Buchtmann ist der Nachname folgender Personen:

 Christopher Buchtmann (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Uwe Buchtmann (* 1968), deutscher Bahnradsportler

Siehe auch:
 Buchmann